

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Ahmed Sahnoun, (1907-2003), homme religieux algérien
Imam Sahnoun, (776-854), juriste malékite de l'école de Kairouan ;
Omar Sahnoun, (1955-1980),  footballeur français ;
Mohamed Sahnoun (1931-2018), diplomate algérien ;
Nicolas Sahnoun, (1980- ), footballeur français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme